Rossendale peut faire référence à plusieurs lieux et organisations dans le Lancashire, en Angleterre :

Lieux
 , une vallée fluviale
 , une ancienne circonscription parlementaire
 Borough de Rossendale, un district d'administration locale

Organisations
 , une compagnie de bus
 , une équipe de rugby à XV
 , un ancien club de football